Moho (rijeka), rijeka u Belizeu i Gvatemali
 Moho (rod ptica), rod ptica